Ким Йе Рим:

 Ким Йе Рим (1999) — южнокорейская певица и актриса.
 Ким Йе Рим (2003) — южнокорейская фигуристка.